Ameria ist:
 der antike Name von Amelia (Umbrien)
 ein antiker Ort in Pontos mit einem Heiligtum des Men in der Nähe von Niksar, dem antiken Kabeira, in der heutigen Türkei, siehe Ameria (Pontos)